Петер Неруп Буль (, род. 4 марта 1968 года) — датский политик, энтомолог, писатель и участник дебатов, особенно на тему иммиграции. Открыл и описал около 1000 новых для науки видов перепончатокрылых насекомых.

Биография 
Был членом правления упразднённой датской ультраправой Партии датчан (Danskernes Parti) в 2015—2017 годах. Является членом датской политической ассоциации  и с 1989 года пишет в журнале  для членов ассоциации; был членом правления в период с 1993 по 2001 год. Он был кандидатом в депутаты в Совет Копенгагена от  в 2001 году. Петер Нееруп Буль был осужден Верховным судом Дании 3 декабря 2003 года (к 20 дням условно) за нарушение раздела о расизме (статья 266 b Уголовного кодекса) за требование отправить мусульман в концлагеря и выслать из страны.

В период 1990—2011 годов Буль был автором в теологическом движении и журнале . Он также написал биографии известных датчан, таких как граф Кристиан Эмиль Фрийс (1817—1896), зоолог Ганс Якоб Хансен (1855—1936), историк Гудмунд Шютте (1872—1958) и писатель Торкильд Гравлунд (1879—1939), а также среди прочих книги «Kampen mod grænserne» («Битва против границ»), тома I—II (1998—1999 годы), «Retssagen mod Islamlobbyen» («Суд над исламским лобби», 1999 год, совместно с Могенсом Глиструпом), «Grundtvig og nutidens kamp for Danmark» («Грундтвиг и сегодняшняя борьба за Данию», 2000 год), «Menneskerettigheder i konflikt» («Права человека в конфликте», 2001 год), «Bag forskningens facade» («За фасадом исследований», 2005 год), «Fædreland eller beboet område? 100 epistler mod Danmarks islamisering og for repatriering» («Отечество или населенный пункт? 100 посланий против исламизации Дании и за репатриацию», 2011 год) и «Liberalfascismen — den sejrrige kulturmarxismes politiske udtryk» («Либеральный фашизм — политическое выражение победившего культурного марксизма», 2018 год). Как энтомолог-любитель Буль написал около 150 статей, в том числе описания около 1000 новых для науки видов паразитоидов со всего мира, главным образом перепончатокрылых насекомых из семейств Platygastridae и Scelionidae.

В период 2013—2015 годов Буль был редактором интернет-газеты Nationaldemokraten. Также он пишет статьи для интернет-издания Frihedens Stemme, тесно связанного со Stram Kurs. В феврале 2021 года он стал заместителем партийного лидера в этой партии.

Основные труды в энтомологии 
Источник:

Энтомология 

Buhl. 1988. Bornholms snyltehvepse Proctotruper. Fjælstaunijn, 12(2): 8—13.

Buhl. 1991. Forste tillaeg til fortegnelsen over Bornholms proctotruper. Fjælstaunijn, 15(2): 108—109.

Buhl. 1991. Beskrivelse af den hidtil ukendte hun af Piestopleura seron (Walker, 1835) (Hymenoptera: Platygastridae). Flora og Fauna, 97(1): 20.

Buhl. 1992. A new species of Polypeza (Hym., Diapriidae, Belytinae) from Denmark. Entomologists Monthly Magazine, 128: 79-80.

Buhl. 1992. Telenomus asperus Kozlov & Kononova, 1978 ny for Danmark (Hymenoptera: Scelionidae). Flora og Fauna, 98(1-2): 11.

Buhl. 1994. Fortegnelse over Danmarks proctotruper (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). Entomologiske Meddelelser, 62(1): 13—24.

Buhl. 1994. A remarkable new species of Platygaster Latreille, 1809 from Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 15: 13—20.

Buhl. 1994. Three new species of Platygaster Latreille, 1809 from Europe (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 15: 329—336.

Buhl. 1994. Three new species of Platygaster Latreille, 1809, from Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 15: 77-84.

Buhl. 1994. A new species of Platygaster Latreille, 1809, from the Netherlands, Belgium, and Denmark. (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, Supplement, 15: 69-76.

Buhl. 1994. A new species of Platygaster from Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 15: 325—328.

Buhl. 1994. A new extralimital species of the Platygaster complex from Denmark and England (Insecta: Hymenoptera: Proctotrupoidea: Platygasteridae). Reichenbachia, 30: 163—165.

Buhl. 1994. Descriptions of the hitherto unknown males of Synopeas craterus (Walker, 1835) and S. hyllus (Walker, 1835) (Hymenoptera, Platygastridae). Entomologiske Meddelelser, 62: 25-26.

Buhl. 1995. The proctotrupoid wasps of Greenland (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). Entomologiske Meddelelser, 63(1): 7-10.

Buhl. 1995. Four new species of Platygaster Latreille, 1809 (Hymenoptera: Platygastridae). Folia Entomologica Hungarica, 56: 13-20.

Buhl. 1995. On some types of Platygaster Latreille described by J. W. Zetterstedt and C. G. Thomson (Insecta: Hymenoptera: Platygastridae: Platygastrinae). Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 57: 91-108.

Buhl. 1995. Three new species of genus Platygaster Latreille collected by the Danish «Noona Dan» expedition 1961-62 (Insecta: Hymenoptera: Proctotrupoidea: Platygastridae). Reichenbachia, 31: 72-75.

Buhl. 1995. A further new species of Platygaster Latreille, 1809 from Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 16: 13-16.

Buhl. 1995. Some species of Platygastridae (Hym.) new to the British List. Entomologists Monthly Magazine, 131: 122. doi:10.5281/zenodo.24454

Buhl. 1995. Taxonomic studies of Euxestonotus Fouts (Hym., Platygastridae). Entomologists Monthly Magazine, 131: 115—121. doi:10.5281/zenodo.24399

Buhl. 1995. The proctotrupoid wasps of Greenland (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). Entomologiske Meddelelser, 63: 7-10.

Buhl. 1995. On two European species of Platygaster Latreille, 1809 (Hymenoptera Platygastridae). Frustula Entomologica, 18(31): 147—152. doi:10.5281/zenodo.24539

Buhl. 1996. Noter om Platygaster leptines Walker, 1835 (Hymenoptera: Platygastridae). Flora og Fauna, 102: 209—210.

Buhl. 1996. The types of Platygaster species described by A. Förster (Hymenoptera: Platygastridae). Deutsche Entomologische Zeitschrift, 43: 219—233.

Buhl. 1996. Two new species of Scelionoidea from East Asia (Hymenoptera: Platygastridae et Scelionidae). Phegea, 24: 127—130.

Buhl. 1996. Description of the male of Gladicauda ensifer Loiacono, 1988 (Hymenoptera, Diapriidae). Entomologiske Meddelelser, 64: 319—320.

Buhl. 1996. On Megaspilus verus, a new species of Megaspilidae from Norway (Hymenoptera, Ceraphronoidea). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 17(32): 453—456.

Buhl. 1996. Three new species of Platygaster Latreille, 1809, from Europe (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 17(31): 445—450. doi:10.5281/zenodo.24542

Buhl. 1996. Two new species of Belytinae from Norway (Hymenoptera, Diapriidae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 17(30): 441—444.

Buhl. 1997. On some new or little known species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 18(27): 429—467.

Buhl. 1997. Description of Cinetus nyx sp. n. from Norway (Hymenoptera: Diapriidae). Phegea, 25: 91-92.

Buhl. 1997. Microhymenoptera from Zackenberg, north east Greenland (Hymenoptera: Chalcidoidea, Cynipoidea et Ceraphronoidea). Entomologiske Meddelelser, 65: 161—164.

Buhl. 1997. On six new or little known species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). Phegea, 25: 107—115.

Buhl. 1997. On some new or little known species of Belytinae from Norway (Hymenoptera: Diapriidae). Folia Entomologica Hungarica, 58: 45-55.

Buhl. 1997. Four new species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 18(11): 93-99. doi:10.5281/zenodo.24540

Buhl. 1997. On species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae) reared from Xylodiplosis praecox (Winntertz, 1853) (Diptera, Cecidomyiidae). Entomologiske Meddelelser, 65: 45-47. doi:10.5281/zenodo.24537

Buhl. 1997. Revision of some types of Platygastrinae described by A. Forster (Hymenoptera, Platygastridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen, 49(1-2): 21-28. doi:10.5281/zenodo.24541

Buhl. 1997. Teleas pedestris Nees, 1834 and Hadronotellus pedester Kieffer, 1917 conspecific (Hymenoptera, Scelionidae). Entomologiske Meddelelser, 65: 41-44. doi:10.5281/zenodo.24538

Buhl. 1997. Two new genera of Belytinae from Argentina (Hymenoptera, Diapriidae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 18(10): 89-92.

Buhl. 1998. Tillaeg til fortegnelsen over Danmarks proctotruper (Hymenoptera, Proctotrupidae s.l.). 1. del: Diapriidae, Heloridae og Proctotrupidae. Flora og Fauna, 104(3-4): 63-67.

Buhl. 1998. A new Aphanogmus from the Solomon Islands (Hymenoptera, Ceraphronoidea, Ceraphronidae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 19(16): 269—270.

Buhl. 1998. Four new species of Scelionidae from the Oriental and Australasian regions (Hymenoptera, Scelionoidea). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 19(16): 271—276.

Buhl. 1998. Five new species of Platygastroidea from Norway (Hymenoptera). Entomologica Fennica, 8: 197—204.

Buhl. 1998. New or little known Oriental and Australasian Belytinae (Hymenoptera: Diapriidae). Oriental Insects, 32: 41-58. doi:10.1080/00305316.1998.10433766

Buhl. 1998. New species of Proctotrupoidea s. l. from Europe (Hymenoptera). Phegea, 26: 141—150.

Buhl. 1998. On some new or little known NW European species of Platygastridae (Hymenoptera, Proctotrupoidea). Fragmenta Entomologica, Roma, 30: 295—334.

Buhl. 1998. Platygastridae (Hymenoptera) species of a Juniperus thurifera L. forest of Los Monegros region (Zaragoza, Spain). Zapateri, Revista Aragonensa de Entomologia, 8: 11-42.

Buhl. 1998. Two new species of Platygastrinae from Europe (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 19(16): 265—268.

Buhl. 1998. Key to world species of Euxestonotus Fouts (Hym., Platygastridae). Entomologists Monthly Magazine, 134: 241—255.

Buhl. 1998. Proctotrupoidea (Hymenoptera) from different habitats at the Mols Laboratory area, Jutland, Denmark. Natura Jutlandica, 23(7): 79-90.

Buhl. 1999. [Supplement to the list of Danish Proctotrupoidea s.l. Part 2: Scelionidae, Platygastridae, Megaspilidae and Ceraphronidae] Flora og Fauna, 105(1): 9-13.

Buhl. 1999. A synopsis of the Platygastridae of Fennoscandia and Denmark (Hymenoptera, Platygastroidea). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 20(3): 17-52.

Buhl. 1999. On a collection of Hymenoptera in Baltic amber, with the description of a new species of Pantolyta Foerster, 1856 (Hymenoptera, Diapriidae). Entomologica Fennica, 10: 187—189.

Buhl. 1999. Tillæg til fortegnelsen over Danmarks proctotruper (Hymenoptera, Proctotrupoidea s.l.). 2. del: Scelionidae, Platygastridae, Megaspilidae og Ceraphronidae. Flora og Fauna, 105: 9-13.

Buhl. 2000. Haustagaster Szabo, 1979 new synonym of Synopeas Forster, 1856, with redescriptions of four species (Insecta: Hymenoptera: Proctotrupoidea: Platygastridae). Reichenbachia, 33: 415—419.

Buhl. 2000. Notes on reared or emerged Platygastroidea (Hymenoptera). Entomologiske Meddelelser, 68(4): 115—120.

Buhl. 2001. Taxonomical notes on Platygastridae (Hymenoptera, Platygastroidea). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 22: 17-40.

Buhl. 2001. Eleven new species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). Folia Entomologica Hungarica, 62: 133—149.

Buhl. 2001. Ten new species of platygastrid wasps from central Spain (Hymenoptera, Platygastridae). Graellsia, 57(2): 141—153. doi:10.3989/graellsia.2001.v57.i2.282

Buhl. 2002. Contributions to the platygastrid fauna of Panama (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 23(26): 309—330.

Buhl. 2002. On a Baltic amber collection of Platygastridae and Diapriidae (Hymenoptera). Entomologiske Meddelelser, 70(1): 57-61.

Buhl. 2002. New species of Leptacis Förster from the Neotropical region (Insecta: Hymenoptera: Platygastridae: Platygastrinae). Reichenbachia, 34(43): 347—355.

Buhl. 2002. New species of Leptacis Förster, 1856 from Malaysia (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 23(2): 13-25.

Buhl. 2003. New or little known platygastrids (Hymenoptera: Platygastridae). Phegea, 31: 183—192.

Buhl. 2003. New species of African Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). Phegea, 31: 25-32.

Buhl. 2003. New species of Platygastrinae from Argentina (Hymenoptera: Platygastridae). Phegea, 33: 93-100.

Buhl. 2003. Three new species of Platygastrinae from Sri Lanka (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 24(1): 1-8.

Buhl. 2003. New or little known Palaearctic species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). Entomologica Fennica, 14: 109—117.

Buhl. 2004. New African Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). Folia Entomologica Hungarica, 65: 65-83.

Buhl. 2004. New Australasian Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). Folia Entomologica Hungarica, 65: 85-105.

Buhl. 2004. New Neotropical species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 25(13): 221—236.

Buhl. 2004. New or little known species of Platygastrinae from Africa (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 25(22): 333—344.

Buhl. 2004. Oxyserphus Masner, 1961 represented in West Palaerctis by a new species (Hymenoptera, Proctotrupidae). Entomologiske Meddelelser, 72: 79-80.

Buhl. 2004. Platygastridae (Hymenoptera) from Mongolia. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 96: 115—152.

Buhl. 2004. Ten new Palaearctic species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 25(11): 165—179.

Buhl. 2004. Three new species of Platygastrinae from Borneo (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 25(19): 297—304.

Buhl. 2005. A new species of Allotropa, a parasitoid of Pseudococcidae (Hemiptera) in banana on the Canary Islands (Hymenoptera, Platygastridae). Entomologiske Meddelelser, 73: 67-69.

Buhl. 2005. New or little known Palaerctic species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). II. Entomologica Fennica, 16: 74-82.

Buhl. 2005. New species of South African Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 26(16): 281—304.

Buhl. 2006. Three new Afrotropical species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 27: 209—213.

Buhl. 2006. Key to Platygaster (Hymenoptera, Platygastridae) from Denmark, with descriptions of new species. Steenstrupia, 29: 127—167.

Buhl. 2006. Taxonomical and distributional notes on new and known Palaearctic platygastrid species (Hymenoptera: Platygastridae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 52: 287—311.

Buhl. 2006. New species of Platygastrinae from Canada (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 27: 193—205.

Buhl. 2007. Order Hymenoptera, family Platygastridae. Arthropod Fauna of the United Arab Emirates, 1: 327—344.

Buhl. 2007. New or little known exotic Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 28: 285—292.

Buhl. 2007. Seven new exotic species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 28: 69-77.

Buhl. 2008. New and little known Platygastridae from Indonesia and Malaysia (Hymenoptera: Platygastroidea). Zoologische Mededelingen, 82: 515—579. View full PDF (3.15M) — browse

Buhl. 2008. On twenty-six new or little known species of Platygastridae (Hymenoptera, Platygastroidea). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 29: 385—416.

Buhl. 2008. Five new host records in Platygastridae (Hym.). Entomologists Monthly Magazine, 144: 108.

Buhl. 2009. A remarkable new species of Amblyaspis Förster (Hym., Platygastridae) from Austria. Entomologists Monthly Magazine, 145: 7-9.

Buhl. 2009. Six new species of Platygastrinae from the British Isles (Hymenoptera, Platygastridae). Journal of Natural History, 43(11-12): 687—699.

Buhl. 2009. New or little known Palaearctic species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). III. Entomologica Fennica, 20: 65-83.

Buhl. 2009. New species of Platygastridae from Vietnam (Hymenoptera: Platygastroidea). Zoologische Mededelingen, 83: 877—918. View full PDF (6.86M) — browse

Buhl. 2009. Taxonomical studies on Oriental Platygastridae (Hymenoptera: Platygastroidea). Journal of Asia-Pacific Entomology, 12: 123—132. doi:10.1016/j.aspen.2009.02.001

Buhl. 2009. A remarkable new species of Leptacis (Hym., Platygastridae) from Canada. Entomologists Monthly Magazine, 145: 107—109.

Buhl. 2009. Reared Palaearctic Ceraphronidae and Platygastridae (Hym.), with a new species of Platygaster Latreille, 1809. Entomologists Monthly Magazine, 145: 197—202.

Buhl. 2010. New or little known species of Platygastrinae from NW Europe (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 31: 301—316.

Buhl. 2010. Three new species of Platygastrinae from Malaysia (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 31: 293—300.

Buhl. 2010. A remarkable new species of Leptacis Förster, 1856 from Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). Entomologiske Meddelelser, 78(1): 29-32.

Buhl. 2010. Platygastridae from the Udzungwa Mountains, Tanzania (Hymenoptera, Platygastroidea). Journal of Afrotropical Zoology, 6: 29-46.

Buhl. 2010. New or little known species of Platygastrinae from northern Europe (Hymenoptera: Platygastridae). Latvijas Entomologs, 48: 33-49.

Buhl. 2010. Order Hymenoptera, family Platygastridae (part 2). Arthropod Fauna of the United Arab Emirates, 3: 306—318.

Buhl. 2011. New Neotropical species of Platygastrinae and Sceliotrachelinae (Hymenoptera: Platygastridae), with keys to species of the larger genera, some redescriptions and a checklist. Folia Heyrovskyana, (A)19(1-4): 25-128.

Buhl. 2011. New species of Platygastrinae and Sceliotrachinae (Hymenoptera, Platygastroidea: Platygastridae) from New Zealand. International Journal of Environmental Studies, 68(6): 791—844. doi:10.1080/00207233.2011.637700

Buhl. 2011. Species of Platygastrinae and Sceliotrachelinae from rainforest canopies in Tanzania, with keys to the Afrotropical species of Amblyaspis, Inostemma, Leptacis, Platygaster and Synopeas (Hymenoptera, Platygastridae). Tijdschrift voor Entomologie, 154: 75-126.

Buhl. 2012. Ten new species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 33(24): 333—356.

Buhl. 2013. New species of Platygastrinae from Sweden and Denmark (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 34(8): 129—140.

Buhl. 2013. Species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) obtained by litter sifting. New Zealand Entomologist, 36(1): 22-29. doi:10.1080/00779962.2012.758027

Buhl. 2013. New or little known Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) from New Guinea. Entomologists Monthly Magazine, 149: 3-18.

Buhl. 2014. New species of Platygastrinae and Sceliotrachelinae (Hymenoptera, Platygastroidea: Platygastridae) from Australia. International Journal of Environmental Studies, 71(4): 425—448. doi:10.1080/00207233.2014.939436

Buhl. 2014. New species and new records of Platygastrinae and Sceliotrachelinae from Togo (Hymenoptera: Platygastridae). African Invertebrates, 55(1): 67-117. doi:10.5733/afin.055.0106 View full PDF (11.39M) — browse

Buhl. 2014. New species of Platygastrinae from Sri Lanka (Hymenoptera, Platygastrinae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 35(8): 149—168.

Buhl. 2014. New or little known species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) from Thailand. Entomologists Monthly Magazine, 150(2): 71-80.

Buhl. 2015. A new species of Platygaster (Hymenoptera: Platygastridae) from New Zealand associated with the totara tree. Entomologists Monthly Magazine, 151: 139—141.

Buhl. 2015. Further new or little known Neotropical species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae). International Journal of Environmental Studies, 72(2): 316—330. doi:10.1080/00207233.2014.994275

Buhl. 2015. Further new or little known species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) from the Holarctic region. Entomologists Monthly Magazine, 151: 177—184.

Buhl. 2015. New or little known species of Platygastrinae from the Holarctic region (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 36: 249—272.

Buhl. 2015. New species of Platygastrinae from the Afrotropical region (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 36: 313—332.

Buhl & Bennett. 2009. Records of Platygastridae (Hym.: Platygastridae) from the Isle of Man, with descriptions of three new species. The Entomologist’s Record and Journal of Variation, 121(1): 89-99.

Buhl & Bennett. 2011. Further records of Platygastridae (Hym.: Platygastridae) from the Isle of Man. Entomologists Record and Journal of Variation, 123: 61-63.

Buhl & Choi. 2006. Taxonomic review of the family Platygastridae (Hymenoptera: Platygastroidea) from the Korean peninsula. Journal of Asia-Pacific Entomology, 9: 121—137.

Buhl & Duso. 2008. Platygaster robiniae n.sp. (Hymenoptera: Platygastridae) parasitoid of Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae) in Europe. Annals of the Entomological Society of America, 101: 297—300.

Buhl & Jørgensen. 2010. Notes on species of Ceraphronidae and Platygastridae (Hymenoptera) reared from Cecidomyiidae (Diptera) in Denmark. Entomologiske Meddelelser, 78(1): 33-39.

Buhl & Jørgensen. 2011. Host records for five species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae), among them Platygaster cirsiicola sp. nov., with notes on bionomics and taxonomy. Entomologiske Meddelelser, 79(1): 57-64.

Buhl & Koponen. 2003. New records of Platygastridae (Hymenoptera: Platygastroidea) from Finland. Entomologica Fennica, 14: 98-104.

Buhl & Koponen. 2003. Platygastridae from the Canary Islands and Madeira (Hymenoptera: Platygastroidea). Entomologica Fennica, 14: 105—108.

Buhl & Notton. 2009. A revised catalogue of the Platygastridae of the British Isles (Hymenoptera: Platygastroidea). Journal of Natural History, 43: 1651—1703.

Buhl & O’Connor. 2008. Records of Irish Platygastridae (Hymenoptera) including seventeen species new to Ireland. The Irish Naturalists' Journal, 29(1): 27-29.

Buhl & O’Connor. 2009. 23 species of Platygastrinae (Hymenoptera, Platygastridae) new to Ireland, including Platygaster hibernica sp. nov. and Synopeas hibernicum sp. nov. Irish Naturalists' Journal, 29: 111—115.

Buhl & O’Connor. 2009. Six species of Platygastrinae (Hym., Platygastridae) new to Ireland. Entomologists Monthly Magazine, 145: 164.

Buhl & O’Connor. 2010. Distributional records of Irish Platygastridae with corrections and additions to the Irish list. Bulletin of the Irish Biogeographical Society, 34: 3-16.

Buhl & O’Connor. 2010. Five species of Ceraphronidae and Scelionidae (Hymenoptera) new to Ireland. Entomologists Monthly Magazine, 146: 154.

Buhl & O’Connor. 2010. Eleven species of Platygastrinae (Hym., Platygastridae) new to Ireland, and descriptions of the hitherto unknown males of three species. Entomologists Monthly Magazine, 146: 33-35.

Buhl & O’Connor. 2011. Nine species of Ceraphronidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) new to Ireland. Irish Naturalists' Journal, 31(2): 126—127.

Buhl & O’Connor. 2011. A new species of Platygaster (Hym., Platygastridae) from Ireland. Entomologists Monthly Magazine, 147: 77-80.

Buhl & O’Connor. 2011. Four species of Platygastrinae (Hym., Plastygastridae) new to Ireland. Entomologists Monthly Magazine, 147: 116.

Buhl & O’Connor. 2012. A further four species of Platygastrinae (Hymenoptera: Platygastridae) new to Ireland. Entomologists Monthly Magazine, 148: 146.

Buhl & O’Connor. 2012. Two new species of Platygastroidea (Hymenoptera) from Ireland. Entomologists Record and Journal of Variation, 124: 195—200.

Buhl & Viggiani. 2008. Description of Synopeas oleae sp. n. (Hymenoptera: Platygastridae), parasitoid of Lasioptera berlesiana Paoli (Diptera: Cecidomyiidae), with biological notes. Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agraria «Filippo Silvestri» Portici, 62: 33-37.

Buhl, Goyer, Labrie & Lucas. 2012. A new species of Platygaster (Hymenoptera: Platygastridae) from Canada associated with wheat. Entomologists Monthly Magazine, 148: 132—136.

Buhl, O’Connor & Ashe. 2009. New species of Platygastridae (Hym., Platygastroidea) from Sulawesi. Entomologists Monthly Magazine, 145: 87-96.

Buhl, O’Connor & Ashe. 2009. Records of Indonesian & Malaysian Platygastridae (Hymenoptera). Entomologists Monthly Magazine, 145: 160.

Buhl, O’Connor & Ashe. 2010. A new reared species of Aphanogmus (Hym., Ceraphronidae) from Ireland. Entomologists Monthly Magazine, 146: 53-55.

Buhl, Sarfati, Brockerhoff & Kelly. 2008. Description, phenology and biology of Zelostemma chionochloae Buhl sp. nov., a platygastrid parasitoid of Eucalyptodiplosis chionochloae (Diptera: Cecidomyiidae) in New Zealand. New Zealand Journal of Zoology, 35: 255—264.

Buhl. 2015. Hymenoptera (wasps). Megaspilidae. (11.3) Pages 165—167 in Böcher, Kristensen, Pape & Vilhelmsen. The Greenland entomofauna: an identification manual of insects, spiders and their allies. Brill, Leiden, Boston. 882 pp.

Buhl. 2015. Hymenoptera (wasps). Platygastridae. (11.11) Pages 204—207 in Böcher, Kristensen, Pape & Vilhelmsen. The Greenland entomofauna: an identification manual of insects, spiders and their allies. Brill, Leiden, Boston. 882 pp.

Ghahari & Buhl. 2011. Check-list of Iranian Platygastridae (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 32: 329—336.

Ghahari, Buhl & Kocak. 2011. Checklist of Iranian Trissolcus Ashmead (Hymenoptera: Platygastroidea: Scelionidae: Telenominae). International Journal of Environmental Studies, 68(5): 593—601.

Ghahari, Buhl, Kocak & Iranipour. 2015. An annotated catalogue of the Iranian Scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 36: 349—376.

Johnson, Buhl & Calles Torrez. 2013. A new species of Platygaster Latreille (Hymenoptera: Platygastridae) parasitizing Chilophaga virgati Gagné (Diptera: Cecidomyiidae). Zootaxa, 3630(1): 184—190. doi:10.11646/zootaxa.3630.1.8 View full PDF (2.17M) — browse

Lu, Buhl, Duso, Zhao, Zhang, Ji, Gao, Yu & Wen. 2010. First discovery of Platygaster robiniae (Hymenoptera: Platygasteridae) parasitizing the invasive Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae), a gall maker in China. Acta Entomologica Sinica, 53(2): 233—237.

Popovici & Buhl. 2005. A new species of Platygaster Latreille, 1809 from Romania (Hymenoptera, Platygastridae). Entomologiske Meddelelser, 73: 51-53.

Popovici & Buhl. 2006. A new species of Isolia from Romania (Hymenoptera, Platygastridae). Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 27: 405—408.

Popovici & Buhl. 2010. The West Palaearctic species of Fidiobia Ashmead, 1894 (Hymenoptera: Platygastroidea). Journal of Natural History, 44: 1131—1164. doi:10.1080/00222931003632740

Popovici & Buhl. 2011. A short history regarding the taxonomy and systematic researches of Platygastroidea (Hymenoptera). Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy, 34: 1-51.

Przhiboro & Buhl. 2004. Notes on Platygaster (Hym., Platygastridae) from semiaquatic habitats in north-western Russia. Entomologists Monthly Magazine, 140: 219—220.

Selfa, López-Sebastián, Buhl, Pujade-Villar, Tormos & Guara. 2009. A new species of Telenomus Haliday (Hymenoptera: Scelionidae) associated with egg batches of the pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Dennis et Schiffermüller, 1775) (Leptidoptera: Notodontidae), from peninsular Spain. Entomological News, 120: 131—136.

Veenakumari, Buhl & Mohanraj. 2013. Two new species of Platygastrinae (Platygastridae) and the unknown female of Isolia indica (Sceliotrachelinae) from South India. International Journal of Environmental Studies, 70(6): 893—899. doi:10.1080/00207233.2013.856551

Veenakumari, Buhl & Mohanraj. 2015. Six new species of Platygastridae (Hymenoptera: Platygastroidea) from India. Entomologists Monthly Magazine, 151: 35-50.

Veenakumari, Buhl & Mohanraj. 2019. Review of the genus Isolia Förster (Platygastroidea: Platygastridae: Sceliotrachelinae) with description of two new species from India. Zootaxa, 4565: 451—474.

Veenakumari, Buhl, Mohanraj & Khan. 2013. Three new species of Allotropa Förster (Platygastridae: Sceliotrachelinae) from India. International Journal of Environmental Studies, 70: 222—231. doi:10.1080/00207233.2013.791530

Veenakumari, Buhl, Prashanth & Khan. 2013. Five new species of Amblyaspis Förster (Platygastroidea: Platygastridae) from India. Entomologists Monthly Magazine, 149: 223—234.

Veenakumari, Buhl, Prashanth & Khan. 2014. Four new species of Platygastridae (Hymenoptera: Platygastroidea) from India. Entomologists Monthly Magazine, 150: 49-60.

Veenakumari, Buhl, Rajmohana K. & Mohanraj. 2012. Three new species of Sceliotrachelinae (Hymenoptera: Platygastroidea: Platygastridae) from South India. Entomofauna, Zeitschrift für Entomologie, 33(33): 469—480.

Новые виды насекомых

Примечания

Ссылки 
 En række citater
 Radio Holger
 Fra Nomos 
 Den Danske Forening
 Online interview med Peter Neerup Buhl om hans bog Fædreland eller beboet område? på Medie1.dk 2012.

Энтомологи Дании
Гименоптерологи
Энтомологи по алфавиту
Историки Дании
Политики Дании
Датские писатели
Писатели Дании
Переводчики Дании